Графит се може односити на:
Графит - минерал
Графит (натпис на зиду)